Клодия Энн Колб (, в браке Томас, ; ) — американская пловчиха, двукратная чемпионка летних Олимпийских игр 1968 года, трёхкратная чемпионка Панамериканских игр 1967 года.

Биография 

Клодия Энн Колб родилась в 1949 году в Хейварде. На летних Олимпийских играх 1964 года 14-летняя Колб завоевала серебряную медаль в плавании 200 м брассом, уступив представительнице СССР Галине Прозуменщиковой. После этого начала заниматься комплексным плаванием. На Панамериканских играх 1967 года победила на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием и 200 м баттерфляем, а также заняла второе место в плавании 200 м брассом. На летних Олимпийских играх 1968 года завоевала золотые медали на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием. За свою карьеру она установила 23 мировых рекорда.

После Олимпийских игр 1968 года Колб завершила спортивную карьеру, в дальнейшем работала тренером. В 1967 году журнал  назвал её пловчихой года. В 1975 году она была включена в Зал Славы мирового плавания.

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы Панамериканских игр по плаванию
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания